Gazette kan syfta på:

 British Gazette – en tidigare statligt ägd brittisk dagstidning under generalstrejken 1926
 Railway Gazette International – en månatlig tidskrift som handlar om järnväg
 The Gazette – ett japanskt Visual Kei-band
 Westminster Gazette – en tidigare liberal brittisk tidning som utgavs 1893–1905
 Saudi Gazette – en engelspråkig saudiarabisk tidning

Se även
 Gasett